A női 200 méteres gyorsúszást a 2004. évi nyári olimpiai játékokon a román Camelia Potec nyerte az olasz Federica Pellegrini és a francia Solenne Figues előtt.

Rekordok

Előfutamok

Döntő

Források 
 

NG200